Соревнования по плаванию на дистанции 200 метров баттерфляем у мужчин на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 8 и 9 августа на олимпийском водном стадионе. В соревнованиях приняли участие 29 спортсменов из 21 страны. Действующим олимпийским чемпионом в данной дисциплине являлся южноафриканский пловец Чад ле Кло, который вошёл в состав сборной ЮАР для участия в Играх 2016 года. Чад ле Кло и в Рио-де-Жанейро смог пробиться в финал соревнований, но стал только 4-м, уступив в борьбе за бронзу 0,44 с.

Олимпийским чемпионом 2016 года на 200-метровке стал действующий рекордсмен мира американец Майкл Фелпс, который на данной дистанции уже дважды становился обладателем золотой олимпийской медали (2004 и 2008 года), а также стал серебряным призёром лондонских Игр, уступив тогда на финише ле Кло 0,05 с. Фелпс, ставший в 2012 году абсолютным лидером по общему числу олимпийских наград, выиграл свою 20-ю золотую медаль на Олимпийских играх. Серебряным призёром стал японец Масато Сакаи, который в борьбе за чемпионство лишь «касание» проиграл Фелпсу. Обладателем бронзовой медали стал венгерский пловец Тамаш Кендереши.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

По итогам соревнований ни один из спортсменов не смог превзойти данные результаты.

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Результаты

Предварительные заплывы 
В полуфинал проходили 16 пловцов, показавших лучшее время, независимо от места, занятого в своём заплыве.

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Итоговая таблица

Полуфинал 
В финал проходят 8 пловцов, показавших лучшее время, независимо от места, занятого в своём заплыве.

Заплыв 1

Заплыв 2

Итоговая таблица

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты  на сайте Международного олимпийского комитета
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года
 Результаты  на сайте Международной федерации плавания FINA
 Результаты  на сайте Sports-reference.com